Персоны:
 Клеон — афинский политический деятель, предводитель партии радикальных демократов («демагог»), стратег в период Пелопоннесской войны.
 Клеон — один из руководителей первого восстания рабов в Сицилии (138—132 до н. э.).
 Клеон — теократ Команы Понтийской во второй половине I века до н. э. .
 Клеон, Остин (Kleon, род. 1983) — американский писатель и художник.

Географические объекты:
 Клеон (Cléon) — город во Франции в департаменте Приморская Сена.

В зоологии:
 Клеон (Cyphocleonus) — род долгоносиков из подсемейства Lixinae.
 Клеон Киттары (Eumecops kittaryi) — вид долгоносиков из того же подсемейства.

Примечания